Mohammadia ist der Name mehrerer Siedlungen in Algerien:

 Mohammadia (Muaskar) im Wilaya Muaskar, vormals Perrégaux
 Mohammadia (Algier) im Wilaya Algier

Siehe auch:
 Mohammedia in Marokko